In 1980 werd het 22ste Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FBF en werd gespeeld van 18 mei tot 9 november. Doordat Brasília alle drie de toernooien won was er geen finale om de titel nodig.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Groepsfase

Finale

Derde toernooi

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil